Lydéric est un prénom masculin d'origine germanique. Il peut faire référence à :

 plusieurs « grands forestiers » de Flandre ou comtes de Flandre, personnages de légende ou ayant réellement existé :
 Lydéric I de Flandre (625-676)
 Lydéric II  de Flandre (700-734)
 Lydéric III de Flandre (725-776)
 Lydéric IV de Flandre, comte de Harlebeke (750-808)
 Lydéric V de Flandre (775-837)
 Lydéric et Phinaert, deux personnages liés à la légende de la fondation de la ville française de Lille (Lydéric serait assimilable à Lydéric Ier)
 Lydéric Bocquet (né en 1968), physicien français.

Voir aussi 
 Liste de prénoms d'origine germanique

Prénom masculin